3P peut signifier la répétition de 3 P :

 People Planet Profit, expression employée en anglais pour désigner la triple performance des entreprises, ou triple bottom line ; elle correspond aux trois piliers du développement durable : social (people), environnemental ou écologique (Planet), et économique (Profit). 
 Production Preparation Process qui est traduit par le processus de préparation de la production qui est mis en place lors de la création d’un lean manufacturing afin d’améliorer la productivité d’une chaîne de production en minimisant les investissements et les gaspillages en temps, matériel et fonds.
 People Product Process correspondant à un modèle tridimensionnel de Total Quality Management (TQM) où sur chaque axe il y a les paramètres à améliorer et à surveiller qui sont : les ressources humaines, les produits, et les processus
 Progress Programmers Pal  qui est un plugin pour Notepad++ permettant l'édition de code ABL (Progress OpenEdge).

Notes et références

Voir aussi 
 

Concept de management de la qualité